Базальт может означать:

 Базальт — горная порода.
 П-500 шифр «Базальт» — противокорабельная крылатая ракета.
 Базальт — государственное научно-производственное предприятие «Базальт». 
 Базальт — российское предприятие машиностроения, специализирующееся на производстве изделий точной механики.

Топонимы 
  — населённый пункт в штате Квинсленд, Австралия.